

Cinema e televisione 
 End of the World – film del 1977 diretto da John Hayes
 Fine del mondo (End of the World) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Parks and Recreation

Musica 
 End of the World – album degli Aphrodite's Child del 1968
 End of the World/You Always Stand in My Way – singolo degli Aphrodite's Child del 1968
 End of the World – singolo degli Ash del 2007
 End of the World – extended play di Alex Metric del 2011
 End of the World – extended play di Charli XCX del 2011

Teatro 
 End of the World – opera teatrale del 1984 scritta da Arthur Kopit

Pagine correlate 
 The End of the World